Па́бло () — мужское имя, соответствует имени Павел, а также фамилия.

Известные носители фамилии:

 Пабло, Луис де (1930—2021) — испанский композитор.
 Пабло,Мишель (1911—1996) — греческий и французский троцкист, лидер Четвёртого интернационала в 1940—1950-е годы.

См. также 
 Насименто Кастро, Пабло, известный как Пабло (род. 1991) — бразильский футболист.

Мужские имена